Salmen bzw. Salmén ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Salmen (1962–1992), deutscher LGBT-Aktivist
 Franz Josef von Salmen (1801–1875), siebenbürgischer Politiker und Beamter
 Gabriele Busch-Salmen (* 1951), deutsche Querflötistin, Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin 
 Patrick Salmen (* 1985), deutscher Schriftsteller und Satiriker
 Tiina Salmén (* 1984), finnische Fußballspielerin
 Walter Salmen (1926–2013), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Haus zum Salmen in Rheinfelden
 Salmenbräu
 Salm
 Salme (Begriffsklärung)
 Salmon